Шафир — еврейская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Шафир, Марина (род. 1988) — американская женщина-рестлер и мастер смешанных единоборств.
 Шафир, Став (род. 1985) — израильская политическая деятельница.

Топоним 
 Шафир — региональный совет в Южном административном округе Израиля, в пустыне Негев.
 Шафир — мошав в Южном административном округе Израиля.